Libros de los Macabeos pueden referirse a:
Cualquiera de los libros o agrupaciones de libros que narran la rebelión de los Macabeos contra la dinastía seleúcida en el siglo II a. C.
Dos de los libros deuterocanónicos, originalmente escritos en hebreo, sólo se conservan en su traducción griega (y a partir de ella en latín y las demás lenguas):
1 Macabeos, narra la historia entre el año 175 a. C. y el 134 a. C.
2 Macabeos, narra la historia a partir del 161 a. C., centrándose en la figura de Judas Macabeo y las oraciones a los muertos y ofrendas.
Dos libros no incluidos en el canon bíblico latino pero sí en el ortodoxo, escritos en griego:
3 Macabeos, que narra una persecución de los judíos de Egipto en el siglo III a. C.
4 Macabeos, un discurso filosófico que aboga por la supremacía de la razón sobre la pasión, usando a los mártires macabeos como ejemplo.
Varios libros en árabe y siríaco, que no se recogen ni en el canon bíblico latino ni en el ortodoxo:
5 Macabeos, denominación que se usa para dos libros:
5 Macabeos (árabe), en árabe, que narra la historia entre el 186 a. C. y el 6 a. C.
5 Macabeos (siríaco), en siríaco, que se considera una versión del sexto libro de Las guerras de los judíos de Flavio Josefo.
6 Macabeos, un poema siríaco, que posiblemente comparte fuente con 4 Macabeos.
7 Macabeos, en siríaco, que se centra en los discursos de los mártires macabeos y su madre.
8 Macabeos, una breve relación de la revuelta que utiliza fuentes seleúcidas preservadas en la Crónica de Juan Malalas (pp. 206-207 en Dindorf).
Macabeos (etíope), tres libros en lengua etíope, similares en nombre pero bastante diferentes en contenido.

Notas

Macabeos
macabeos